Batow steht für:
 Batowo, Ort in Polen
 Pawel Iwanowitsch Batow, sowjetischen Armeegeneral